Miejscowości w USA:
 Osborne – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Osborne – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 Osborne (ang. Osborne Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Osborne (ang. Osborne Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Osborne (ang. Osborne County) – w stanie Kansas

Miejsca w Wielkiej Brytanii:
 Osborne House

Osoby:
 Adam Osborne
 Charles Osborne
 John Osborne
 Nigel Osborne
 Steven Osborne

Inne: Byk Osborne’a

Komputery: Osborne 1